Atkinson Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Atkinson Lake (Georgia)
 Atkinson Lake (Minnesota)
 Atkinson Lake (Missouri)
 Atkinson Lake (Nebraska)